Abuse (z ang. nadużycie) – termin funkcjonujący w społeczności internetowej określający zachowania sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, kulturą i netykietą. Działania tego typu są zwykle potępiane i zwalczane przez członków społeczności internetowej.

Do przykładów abuse można zaliczyć:
 ataki Denial of Service i włamania do systemów
 bomba pocztowa, czyli zapychanie skrzynek pocztowych
 Joe job, czyli podszywanie się pod osoby trzecie w celu ich skompromitowania
 kasowanie cudzych wiadomości usenetowych
 trollowanie na forach internetowych bądź grupach dyskusyjnych
 wysyłanie spamu i innych niepożądanych treści
 zniekształcanie treści edytowalnych stron, takich jak MediaWiki

Abuse to też zwyczajowa nazwa działu u dostawcy usług internetowych, który zajmuje się rozpatrywaniem skarg dotyczących nadużyć. Zgodnie z RFC 2142, dział ten powinien posługiwać się adresem poczty elektronicznej abuse@nazwa_domeny.

Przypisy 

Internet
Bezpieczeństwo komputerowe